Le mot carnaval peut faire référence à :
 Fête liée à la célébration chrétienne de Mardi gras ;
 Œuvre pour piano composée par Robert Schumann (Carnaval, op. 9) ;
 Carnaval, une chanson de Pierre Bachelet sortie en 1980.

 Carnaval !, une émission de télévision présentée par Patrick Sébastien.
 Carnaval (Dance Pretty Lady), film britannique d'Anthony Asquith en 1931
 Carnaval, film belge de court-métrage réalisé par Henri Storck en 1950
 Carnaval, film français réalisé par Henri Verneuil en 1953
 Carnaval,  film soviétique de Tatiana Lioznova (1981)
 Carnaval, film belge réalisé par Ronny Coutteure en 1987
Variante orthographique Karnaval :
 Karnaval, film français réalisé par Thomas Vincent, sorti en 1999